Balázs Péter (1919–2003) festő
 Balázs Péter (1941) közgazdász, diplomata, politikus, külügyminiszter
 Balázs Péter (1943) színész
 Balázs Péter (1980) basszusgitáros (Deák Bill Blues Band)
 Balázs Péter (1982) világbajnok kenus
 Balázs Péter informatikus, matematikus
Lásd még
Peter Baláž (egyértelműsítő lap)